Тимотеуш Пухач (пол. Tymoteusz Puchacz, нар. 23 січня 1999, Сулехув) — польський футболіст, захисник німецького клубу «Уніон» (Берлін).
 Пухач Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.